Pour la saison 2011-2012, l'  Union sportive arlequins Perpignan-Roussillon dispute le Top 14 et l'Amlin Challenge Cup.

La saison

Pré-saison

La préparation 
Après une saison 2010-2011 terminée sur un constat d'échec avec une neuvième place en championnat (car malgré une demi-finale dans la compétition, pour la première fois depuis 2000, le club ne disputera pas la H-Cup) et le départ de son manager Jacques Brunel (parti entrainer l'équipe nationale d'Italie), l'USAP tourne la page de quatre années denses (une demi-finale en 2008, une finale en 2010 et le titre en 2009 en championnat de France et une demi-finale de Coupe d'Europe en 2011).

La saison va reprendre sans les joueurs appelés dans leur sélections nationales pour préparer la  Coupe du Monde de Rugby en Nouvelle-Zélande, ni les deux recrues du club.

Le , les joueurs reprennent l'entrainement sous la houlette du nouveau manager du club, Jacques Delmas, et du nouveau préparateur physique, Nicolas Szezur. Une semaine plus tard (le ), Guilhem Guirado (talonneur) est appelé en renfort du groupe France qui prépare la coupe du monde.

Pendant les premières semaines, l'accent est mis sur le physique jusqu'au stage de Matemale (Pyrénées-Orientales) où les joueurs commencent les séances de jeu et travaillent la discipline avant de préparer la réception du SU Agen pour le premier match amical le . Les réceptions du Stade toulousain (le ) et du Stade français (le ) complètent la série de matchs de préparation.

Outre quelques blessés légers durant cette période de préparation, le trois-quart centre Jean-Philippe Grandclaude est sérieusement touché au genou gauche ce qui entraine une indisponibilité de six mois et le recrutement d'un joker Coupe du Monde (Ryan Cross) en attendant le retour des centres mondialistes (Maxime Mermoz et David Marty).

Les matchs amicaux 
Le premier match amical contre Agen est disputé le  et voit les Agenais l'emporter 28 à 12. En l'absence des joueurs préparant la coupe du monde de rugby en Nouvelle Zélande, cette rencontre est surtout l'occasion d'une vaste revue d'effectif avec l'intégration de nombreux espoirs et des cadres laissés au repos (Freshwater, Géli, Olibeau, Cazenave, Hume). Le club est encore en phase de préparation et compte sur les deux prochains matchs amicaux (contre Toulouse puis le Stade Français) pour monter en régime avant de démarrer la saison de TOP 14.

Ce premier match, bien qu'amical, fait des dégâts au sein de l'effectif catalan : Gerrie Britz est blessé à l'épaule et sera absent jusqu'en novembre tandis que Guillaume Vilaceca, touché au pouce, sera absent près de deux mois.

La semaine suivante (le ), la venue du champion de France, le Stade toulousain (amputé lui aussi de ses internationaux), se solde par une victoire encourageante 29 à 21.

La montée en puissance du club se confirme le  par une victoire 21 à 8 contre le Stade Français lors du dernier match de la série.

Avec deux victoires pour une défaites, le bilan des matchs amicaux est "globalement positif". Le club peut se tourner vers la première journée du TOP 14 et la venue du Castres olympique au Stade Aimé-Giral.

Récit de la saison sportive

La période Coupe du Monde

Détail des matchs

Transferts d'inter-saison 2011 
 Départs
  Manny Edmonds (retraite), demi d'ouverture
  Jacques Brunel (Italie), entraineur
 Arrivées
  Jacques Delmas entraineur
  James Hook (Ospreys), demi d'ouverture, arrière, centre
  Danie Thiart (Montpellier HR), pilier
  Sébastien Vahaamina, (CA Brive), deuxième ligne
  Fabrice Catala, (Colomiers rugby), centre
 Jokers Coupe du Monde
  Rimas Álvarez Kairelis (USAP), seconde ligne
  Ryan Cross (Waratahs), centre

Effectif professionnel 

L'effectif professionnel de la saison 2011-2012 compte 11 joueurs formés au club.

22 joueurs internationaux figurent dans l'équipe dont 12 français. 8 d'entre eux ont été retenus pour disputer la coupe du monde.

Déroulement de la saison

Calendrier

Statistiques individuelles 
47 joueurs ont été utilisés au cours de la saison.

Les deux jokers coupe du monde du club (Rimas Álvarez Kairelis et Ryan Cross) ne font plus partie de l'effectif depuis le .

Nota : les différents sigles signifient : TJ = temps de jeu, Tit. = titulaire, Rem. = remplaçant, E = essai, T = transformation, P = pénalité, D = drop, CJ = carton jaune, CR = carton rouge

Notes et références

Notes

Références

Lien externe 
 Site officiel

2011-2012
Perpignan